Сезон 1991/92 стал для «Милана» 58-м в Чемпионате Италии. Клуб не проиграл ни одной из 34-х проведённых им игр в Серии А, став первой командой в Италии, которая завоевала чемпионский титул без поражений по ходу турнира. В этом сезоне «Милан» уступил лишь один раз в полуфинале Кубка Италии туринскому «Ювентусу»1:0. 

Летом 1991 года по инициативе президента клуба Сильвио Берлускони главным тренером «россонери» был назначен Фабио Капелло. На этом посту он сменил Арриго Сакки, который руководил командой с сезона 1987/1988. Чемпионство в Серии А «Милан» завоевал досрочно — сыграв вничью 1:1 в матче 32 тура с «Наполи». Нападающий «россонери» Марко ван Бастен с 25 забитыми мячами стал лучшим бомбардиром турнира.

Состав команды 

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

Трансферы

Пришли в клуб

Лето

Зима 
Трансферные сделки не совершались

Ушли из клуба

Лето

Зима 
Трансферные сделки не совершались

Соревнования

Серия А

Результаты турнира

Турнирная таблица

Кубок Италии

2-й раунд

1/8 финала

1/4 финала

1/2 финала

Статистика

Игры и голы 

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Вратари

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Защитники

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Полузащитники

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Нападающие

|}

Бомбардиры

Литература

Примечания